«Бней Иегуда» () — израильский футбольный клуб из южного района города Тель-Авив, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1936 году. Чемпион Израиля 1990 года, трёхкратный обладатель Кубка Израиля по футболу (1967/1968, 1980/1981 ו-2016/2017) и обладатель Кубка Тото (1997, 1997 годов).

История 
Основан в январе 1936 года йеменскими религиозными евреями, а также Натаном Сулами и его друзьями в пригороде Тель-Авива, Хатиква. Он был назван в честь Иуды (, Иегуда), потому что решение о его формировании произошло на той неделе, когда в синагоге читается глава Торы Ваигаша (начинающаяся со слов «Тогда Иуда подошёл к нему»), а евреи Йемена — потомки Иуды бен Иакова.

В 1940 году команда дебютирует в четвёртом дивизионе. В 1959 году клуб пробился в Национальную лигу. С 2004 года домашние матчи проводит на стадионе «Блумфилд» в Яффе, вмещающем 15 700 зрителей. Офис и тренировочная база располагаются в Хатикве («Ицтадион Шхунат Хатиква»). Однако, в связи с капитальным ремонтом этого стадиона, начавшимся в 2016 году, команда проводит матчи на стадионе «Ха-Мошава» в Петах-Тикве.

Достижения 
 Чемпион Израиля (1):
 1989/90
 Обладатель Кубка Израиля (3):
 1968, 1981, 2017
 Обладатель Суперкубка Израиля (1): 1990
 Финалист: 1968, 1981

Европейские кубки

Текущий состав 
''По состоянию на 26 января 2023 года .

Игроки в аренде

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Бней-Иегуде»: неожиданный трофей, надежда на голкипера и другие факты

ФК «Бней Иегуда»
Футбольные клубы — чемпионы Израиля